Grupno prvenstvo Općinskog nogometnog saveza Vinkovci je predstavljalo najniži stupanj natjecanja u podsavezu, odnosno iz lige nitko nije ispadao. Prvaci grupa bi se plasirali u Općinsku nogometnu ligu Vinkovci.

Tablice

Izvori 

 Vinkovački list #1467

1979-80 grupno
Vinkovci-grupno